Alkmene ist:

 Alkmene, in der griechischen Mythologie die Mutter des Herkules 
 Alkmene (Apfel), eine Apfelsorte 
 (82) Alkmene, ein ca. 61 km großer Asteroid im Sonnensystem
  Alcmène, eine Hündin Friedrichs II.
 eine Handelsmarke des Kosmetikherstellers Mann & Schröder aus Siegelsbach
 ein Bürohaus im Frankfurter Westend